Pernice ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pernice (1841–1901), deutscher Professor für Römisches Recht
 Christina Pernice (* 1973), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Erich Pernice (1864–1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Gino Pernice (1927–1997), italienischer Schauspieler
 Herbert Pernice (1832–1875), Jurist
 Hugo Pernice (1829–1901), deutscher Geburtshelfer und Gynäkologe in Greifswald 
 Ingolf Pernice (* 1950), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Pernice (1799–1861), deutscher Rechtsgelehrter
 Manfred Pernice (* 1963), zeitgenössischer deutscher Künstler
 Wolfram Pernice, Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pernic Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika